Joël Fröhlicher, né le  à Soleure, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Profil 
Gaucher, il joue au poste de défenseur et porte le numéro de maillot 7.

Carrière en club 
 ...-1998 Zurchwil-Regio et CP Berne (Junior)
 1998-2001 HC Davos (Junior Elite A et LNA) et SC Herisau (LNB)
 2001-2002 GCK Lions (Elite A et LNB), HC Davos (Junior Elite A et LNA) et HC Coire (LNA)
 2002-2003 HC Lugano (LNA)
 2003-2005 SC Langnau Tigers (LNA)
 2005-2008 HC Bienne (LNB)
 2008-2009 SC Langnau Tigers (LNA) et HC Bienne (LNA)
 2009-2012 HC Bienne (LNA)
 2012-2013 Lausanne Hockey Club (LNB)
 2013-2017 SC Langenthal (LNB)
 2013-2015 SC Rapperswil-Jona Lakers (LNA)
 2016-2018 HC Olten (LNB)

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18
 2000

Palmarès 
 Champion Suisse LNA 2002 avec HC Davos
 Champion Suisse LNA 2003 avec HC Lugano
 Champion Suisse LNB 2006, 2007 et 2008 avec HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Références 
 Fiche de carrière sur www.eurohockey.com

Naissance en avril 1982
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif soleurois
Joueur du HC Davos
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Lugano
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Herisau
Joueur du HC Coire
Défenseur de hockey sur glace